

Patronyme 

 Sergio (1882-1966) et Domenica Bernardini (1889-1971), vénérables catholiques italiens ;
 Antonino Bernardini (1974-), joueur de football italien ;
 Armand Bernardini (1895-1972), journaliste et antisémite français ;
 Carlo Bernardini (1930 - 2018) physicien, écrivain et homme politique italien ;
 Carlo Bernardini (artiste) (1966-), artiste italien ;
 François Bernardini (1953-), homme politique français ;
 Fulvio Bernardini (1906-1984), footballeur puis entraîneur de football italien ;
  Germano Bernardini (1928), prélat catholique italien ;
 Gilberto Bernardini (1906-1995), physicien italien ;
 Marcello Bernardini (1730 ou 1740–ca 1799), compositeur italien ;
 Micheline Bernardini, danseuse française ;
 Patrick Bernardini (1963-), pilote de rallye automobile français ;
 Rita Bernardini (1952-), femme politique italienne ;
 Severino Bernardini (1966-), athlète italien.

Littérature 
 La Terrasse des Bernardini, roman de Suzanne Prou.